Juan Morales Rodríguez (1909–?) mexikói hosszútávfutó, olimpikon
 Juan Morales Hechavarría (1948) olimpiai ezüstérmes kubai rövidtávfutó
 Juan de Dios Morales Ávila (1949) kolumbiai kerékpárversenyző, olimpikon